Salve – saluto comune della lingua italiana
Salve – comune della provincia di Lecce
Salve – rivista italiana di salute e benessere
Villa Salve – villa monumentale di Napoli

 Sparo a salve – tipo di sparo

Pagine correlate 

 Salva